Dead Man’s Hill () — бельгийская группа, исполняющая мартиал-индастриал, пост-индастриал и неофолк. Была создана Бартом Пиетом (Bart Piette) в 1998 году и имела изначальное название «The Klinik And The Mortuary». Позже была переименована из-за существования групп с названиями «The Klinik» и «The Mortuary», дабы не вызвать путаницу среди слушателей.

Стиль 
В музыке присутствуют различные посторонние шумы, такие как лязг цепей или шум ветра. Саму же музыку можно описать как мрачную маршево-индустриальную мелодию, которую сопровождает хор или инфернальный голос.

Дискография

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Dead Man’s Hill

Индастриал-группы Бельгии
Музыкальные коллективы в стиле нойз